Les Élections régionales de 1949 en Haute-Autriche () se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1949
Haute-Autriche
Octobre 1949